Снежнобровая мухоловка () — вид птиц из семейства мухоловковых. Выделяют 22 подвида.

Распространение 
Обитают на территории Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Китая, Индии, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Непала, Филиппин, Тайвани, Таиланда и Вьетнама. Естественной средой обитания являются субтропические или тропические влажные равнинные и горные леса.

Описание 
Самцы синие сверху с короткой белой «бровью». Горло ярко-оранжевое, цвет бледнеет по направлению к грудке. Самка сверху коричневого цвета с рыжевато-коричневыми крыльями.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 

Мухоловковые